547 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 547 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Мордовия. Код 641010.
 547 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Курской области. Код 595429.
 547 км — остановочный пункт Узбекской железной дороги. Код 737618.